

Населені пункти та їхні частини
 Ліпінське — село в гміні Ґомбін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ліпінське — село в гміні Ґраєво Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Ліпінське — село в гміні Мілкі Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ліпінське — село в гміні Біла Піська Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ліпінське — частина села Шик у гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ліпінське — осада в гміні Елк Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки